Ильяс — имя, также топоним.

Носители имени 
 Ильяс — исламский пророк, посланный к народу Израиля.
 Ильяс-Ходжа — второй хан Моголистана (зима 1362/1363—1365/6), наместник Мавераннахра (1362—1363).

Географические названия 
 Ильяс — пик на Южно-Чуйском хребте, в Алтайских горах.

Разное 
 Ильяс — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 «Ильяс» — рассказ Льва Толстого 1885 года.

См. также 
 Мухаммад Ильяс
 Ильясов
 Ильясабад
 Илия
 Илья (значения)